David Brookman (1937-), sidérurgiste et syndicaliste britannique ;
 Eunice Brookman-Amissah, médecin, femme politique et diplomate ghanéenne.